Danmarksmesterskabet i håndbold for herrer afholdes hvert år i håndbold. Det første mesterskab blev afholdt i 1935-1936, da Dansk Håndbold Forbund blev grundlagt i 1934. De første mange år blev Danmarksmesteren fundet i en turnering mellem de fire distriktsmestre, men i 1946-1947-sæsonen blev der afholdt en reel Danmarksturnering i en gruppe med ni hold. Siden da er ligaen blev udvidet flere gange, og i dag har den 14 hold.

De mest vindende hold er Kolding IF (nuværende KIF Kolding København) som har vundet 14 gange herefter følger H.G. som har vundet turneringen 13 gange. Det seneste mesterskab for H.G. ligger dog tilbage i 1970. 

Note
1^. Sæsonen blev ikke færdigspillet pga. COVID-pandemien. Aalborg Håndbold blev kåret som mester, eftersom de førte grundspillet da turneringen stoppede.

Kilder / eksterne henvisninger 
 
 
 DHF – Herrer – Placeringer i 1.division fra 1985 til 1997/98 – fra 1998/99 i HåndboldLigaen 

 
Etableret i 1936